Campaspe River (Queensland)
 Campaspe River (Victoria)